Jean-Pierre Zarader (1945), philosophe français ;
 Marlène Zarader (1949), philosophe française ;
 Robert Zarader (1955), conseiller en communication et économiste français.